, une communauté du comté de New Castle dans le Delaware ;
 Westover Hills, une ville du comté de Tarrant, au Texas ;
 Westover Hills, un quartier de Richmond en Virginie.

Voir aussi